Testo steht für

 Testo, ein Unternehmen im Bereich portabler Messtechnik

Testo ist der Name folgender Personen

 David Testo (* 1981), US-amerikanischer Fußballspieler
 Testo (Rapper) (* 1988), deutscher Rapper

Testo ist 
  umgangssprachlich eine Abkürzung für Testosteron
 in der Literaturwissenschaft ein psalmodierend, später rezitativisch berichtender Erzähler